Whitesboro kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Whitesboro (New York)
Whitesboro (Texas)